Jméno a příjmení Antti Niemi náleží těmto lidem:

 Antti Niemi (fotbalista) (* 1972) – finský fotbalový brankář
 Antti Niemi (lední hokejista) (* 1983) – finský hokejový brankář
 Antti-Jussi Niemi (* 1977) – finský hokejový obránce